

Прізвище 
 Мануте Бол — професійний баскетболіст із Судану, один із найвищих гравців НБА
  — фламандський художник, представник Північного маньєризму
 Еліс Бол — американська вчена-хімік, перша афроамериканка, яка закінчила Гавайський університет зі ступенем магістра.
 Фемке Бол — нідерландська легкоатлетка, олімпійська медалістка.

Географічні об'єкти 
 Бол — містечко і однойменний муніципалітет у Хорватії на півдні острова Брач у складі Сплітсько-Далматинської жупанії. Знаменитий адріатичний курорт у середній Далмації.
 Бол (Чад) — місто республіки Чад, столиця регіону Лак і департаменту Мамду, який до нього входить.
  — річка в Росії, протікає по Архангельській області.
  — річка в Росії, протікає по Архангельській області.